Granville Waldegrave kan syfta på:

* Granville Waldegrave, 2:e baron Radstock (1786–1857), irländsk peer
 Granville Waldegrave, 3:e baron Radstock (1833–1913), irländsk peer
 Granville Waldegrave, 4:e baron Radstock (1859–1937), irländsk peer